Das Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès 2022 war ein Tennisturnier für Damen in La Bisbal d’Empordà. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fandet vom 10. bis 15. Mai 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in La Bisbal d’Empordà